Iuridae — семейство скорпионов из надсемейства Iuroidea.

Объём таксона — два рода и восемь видов. Ареал семейства — Европа (Греция) и Азия (Турция, северный Ирак, возможно, Сирия). Положение нескольких родов, ранее относимых к Iuridae, теперь изменено: род Anuroctonus перенесён в семейство Chactidae, а роды Caraboctonus, Hadruroides и Hadrurus — в семейство Caraboctonidae.

Список родов и видов 
 
  — Турция, северный Ирак (и, возможно, Сирия)
  — Греция, Турция
  — Турция
 
  — Турция
  — Греция
  — Турция
  — Турция
  — Турция

Примечания

Литература 
 Ragnar Kinzelbach: Die Skorpione der Ägäis. Beiträge zur Systematik, Phylogenie und Biogeographie. Zoologisches Jahrbuch (Abteilung für Systematik), 102, S. 12-50, 1975
 Oscar F. Francke: Taxonomic and zoogeographic observations on Iurus Thorell (Scorpiones, Iuridae). Bulletin of the British Arachnological Society 5, 5, S. 221—224, 1981
 E. Kritscher: Ein Beitrag zur Verbreitung der Skorpione im östlichen Mittelmeerraum. Annalen des Naturhistorischen Museums Wien, 94/95, S. 377—391, 1993

Скорпионы
Семейства паукообразных